Résultats détaillés de l’édition 1925 du championnat de tennis de Wimbledon qui est disputée du 22 juin au .

Palmarès

Simple messieurs 
Finale : René Lacoste  bat Jean Borotra  6-3, 6-3, 4-6, 8-6

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1925
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1925
Tennis en 1925